Mottinello Nuovo – frazione dei comuni italiani di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, e Galliera Veneta, in provincia di Padova
 Mottinello Vecchio – frazione del comune italiano di Galliera Veneta, in provincia di Padova